Lacido cumarico è un acido idrossicinnamico con la struttura dell'acido cinnamico ed un gruppo idrossile (-OH)  sostituente in una posizione dell'anello benzenico. Sono noti tre isomeri di questo acido, corrispondenti a tre possibili posizioni del gruppo idrossile:

 l'acido orto-cumarico
 l'acido meta-cumarico
 l'acido para-cumarico

L'isomero più abbondante in natura è l'isomero para, motivo per cui quest'ultimo viene spesso chiamato semplicemente "acido cumarico".

Il doppio legame della catena 2-propenoica è tipicamente in configurazione trans e per isomerizzazione trans-cis possono formarsi isomeri cis, più suscettibili alla ciclizzazione interna.

L'acido cumarico è in genere sintetizzato dall'idrossilazione dell'acido cinnamico.
Con altri acidi idrossicinnamici i suoi esteri con l'acido chinico  ossidandosi assumono un colore verde per cui rientrerebbero a nella famiglia degli acidi clorogenici.

Note

Voci correlate
 Acido p-cumarico

Altri progetti

Classi di composti organici
Fenoli